Утут Адианто (; ) — индонезийский шахматист и политик, гроссмейстер (1986). Заслуженный тренер ФИДЕ (2005). Депутат Совета народных представителей с 2009 года, заместитель председателя СНП с 2018 года.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Индонезии
Шахматные тренеры Индонезии
Депутаты Совета народных представителей Индонезии
Члены Демократической партии борьбы Индонезии